Журчалки шелковистые () — род больших мух-журчалок из подсемейства Eristalinae.

Описание 
Лицо чёрное или жёлтое, с черной срединной полосой или без нее. Брюшко овальное.

Биология 
Личинки имеют длинную хвостовидную дыхательную трубку, обитают живут в водоемах, богатых разлагающейся органикой, где питаются микроорганизмами. Имаго регулярно встречаются на цветках растений.

Виды 
Всостав ода включают около 30 видов

 Sericomyia arctica Schirmer, 1913
 Sericomyia bifasciata Williston, 1887
 Sericomyia carolinensis (Metcalf, 1917)
 Sericomyia chalcopyga Loew, 1863
 Sericomyia chrysotoxoides Macquart, 1842
 Sericomyia dux (Stackelberg, 1930)
 Sericomyia flagrans (Osten Sacken, 1875)
 Sericomyia harveyi (Osburn, 1908)
 Sericomyia hispanica Peris Torres, 1962
 Sericomyia jakutica (Stackelberg ,1927)
 Sericomyia lappona (Linnaeus, 1758)
 Sericomyia lata (Coquillett, 1907)
 Sericomyia militaris Walker, 1849
 Sericomyia nigra Portschinsky, 1873
 Sericomyia sachalinica Stackelberg, 1926
 Sericomyia sexfasciata Walker, 1849
 Sericomyia silentis (Harris, 1776)
 Sericomyia slossonae Curran, 1934
 Sericomyia tolli (Frey, 1915)
 Sericomyia transversa (Osburn, 1926)

Распространение 
Представители рода встречаются в Палеарктике, Неарктике, Неотропике и Ориентальной области.

Примечания 

Eristalinae
Роды двукрылых